Истука́рий ()  — мужское имя.

Известные носители:
 Истукарий Севастийский (Стиракий Севастийский, ; ум. ок. 320) — христианский святой мученик, воин. Пострадал в гонение римского императора Деция (по другим данным — в гонение римского императора Лициния) в Севастии Армянской. Память в Православной церкви .
 Истукарий Лупыч Епишкин — персонаж комедии Александра Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын», торговец.

Примечания

См. также 
 Стиракий

Мужские имена